Verreibung bezeichnet:

 in der Drucktechnik das homogene Vernetzen der Farbpigmente und das Entfernen von Lufteinschlüssen, siehe Verreibung (Drucktechnik)
 in der Medizin ein bestimmtes Verarbeitungsverfahren unlöslicher Medikamente, siehe Trituratio und Potenzieren (Homöopathie)